Das Reich ist der Name:

 einer deutschen Wochenzeitung zur Zeit des Nationalsozialismus, siehe Das Reich
 einer deutschen Division der Waffen-SS, siehe SS-Verfügungsdivision
 des Hauptwerkes des deutschen Rechtsintellektuellen Friedrich Hielscher (1932)
 einer deutschen Zeitschrift (1916–1920) herausgegeben von Alexander von Bernus 
 einer deutschen Zeitschrift der Weimarer Republik (1930–1933) herausgegeben von Friedrich Hielscher, siehe Das Reich (Hielscher)

Siehe auch:

 Reich